Ел Мирасол има више значења:

 Ел Мирасол (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мирасол (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Мирасол (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирасол (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мирасол (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирасол (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирасол (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирасол (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирасол (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мирасол (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Мирасол (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирасол (Санто Доминго Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Мирасол (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Мирасол (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Мирасол (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику